Пля́жная улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Пляжная улица — улица в Ейске.
 Пляжная улица — улица в Липецке.
 Пляжная улица — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург).

См. также 
 Пляжевая улица